Plaatsen in Slovenië:
 Police (Cerkno)
 Police (Gornja Radgona)
 Plaats in Kroatië:
 Police (Klanjec)
 In Polen:
 Police (district)
 Police (Krośnice), plaats in de gemeente Krośnice
 Police (Poolse stad) in de gelijknamige gemeente Police (gemeente)
 Gemeenten in Tsjechië:
 Police (okres Šumperk)
 Police (okres Třebíč)
 Police (okres Vsetín)
 Horní Police (okres Česká Lípa)
 Police nad Metují (okres Náchod)
 Police (film), een film uit 1985 van Maurice Pialat
 Police (merk), een brillen-, horloge- en sieradenmerk
 The Police, een Britse popgroep
 Police AFC, een voetbalclub uit Douglas, de hoofdstad van het eiland Man